El término Fuentelsaz puede referirse a:

 Fuentelsaz, municipio de la provincia de Guadalajara, España;
 Fuentelsaz de Soria, municipio de la provincia de Soria, España;
 Fuente el Saz de Jarama, municipio de la Comunidad de Madrid, España.